Литература Алжира — литература, написанная либо на территории Алжира, либо о Алжире. Доминирующими языками в алжирской литературе являются французский и арабский.

На алжирскую литературу оказали влияние многие культуры, в том числе древние римляне, арабы, французы, испанцы и берберы.

История 
Исторические корни алжирской литературы восходят к нумидийской эпохе, когда Апулей написал «Золотого осла», единственный латинский роман, сохранившийся в полном объёме. Аврелий Августин, Ноний Марцелл и Марциан Капелла, среди прочих, также писали в этот период. В Средние века многие арабские писатели также произвели революцию в арабской мировой литературе с такими авторами, как Ахмад аль-Буни, Ибн Манзур и Ибн Хальдун, которые написали «Мукаддиму», оставаясь в Алжире. Во время правления Османской империи алжирская литература оставалась на арабском языке, главным образом в стиле рассказов и поэзии. В XIX веке, с началом французского колониализма, большая часть алжирской литературы перешла на французский язык, и лишь немногие арабские произведения были написаны до обретения независимости в 1962 году.

На развитие культуры огромное влияние оказало французское присутствие в Алжире, хотя берберская культура занимает важное место в культуре Алжира.

Литература на французском языке 
Французская литература в Алжире может быть критически сгруппирована по трём основным периодам: во-первых, ассимиляция с начала колониального периода до 1945 года; во-вторых, деколонизация с 1945 по 1962 год; и в-третьих, социальная критика с 1962 года по настоящее время.

До 1945 года 
Из-за колониального режима эта литература, по-видимому, сначала была в поддержку французского колониального режима, но они все ещё исследовали темы о трудностях ассимиляции во французскую культуру и разрывах между поколениями, вызванных этими колониальными изменениями. Некоторые учёные продолжают считать эти работы проблематичными в своём согласии с французским колониализмом, в то время как другие критики находят завуалированную критику колониализма во всех этих работах в форме аллюзий и двусмысленностей.

Многие учёные считают, что произведение «La vengeance du cheikh» () Мхамеда Бен Рахаля 1891 года стало первым художественным произведением на французском языке алжирского автора.

1945—1962 
Второй этап алжирской франкоязычной литературы начался, когда политическая ситуация в стране накалилась, а также когда началась война за независимость. Большинство алжирских авторов этого периода были сторонниками Фронта национального освобождения и независимого Алжира, поэтому многие литературные деятели в то время были активными участниками в рамках независимой стражи. Очень многие известные, а также малоизвестные писатели того времени были арестованы.

Алжирские писатели рассматривают творчество как «акт борьбы».

Известные произведения этого времени 
 «Le Fils du pauvre»;
 «La Grande maison»;
 «La Colline oubliée»;
 «La Dernière impression».

1962 — н.в. 
Третий период Алжирской франкоязычной литературы включает в себя написание статей о войне за независимость, а также критику элементов Алжирской традиции. Эти работы посвящены проблемам урбанизма, бюрократии, религиозной нетерпимости и Патриархата. Эти работы варьируются по стилю от реализма до постмодернизма.

Так называемый «алжиризм» был литературным жанром с политическим подтекстом, рождённым среди французских алжирских писателей, которые надеялись на общую алжирскую будущую культуру, объединяющую французских поселенцев и коренных алжирцев.

На арабском языке

Поэзия 
Самая ранняя алжирская литература, написанная на арабском языке, состояла из поэзии на классическом или полуклассическом арабском языке, датируемом 8 веком. После первоначальной волны арабских произведений, созданных во время первого прибытия арабоязычных людей с Ближнего Востока в Магриб, классическая арабская поэзия в Алжире пережила затишье, растянувшееся с 1492 по 1920-е годы. Однако в это время начали своё развитие поэзии, написанной на алжирском арабском языке с полуклассической формой. Классическая арабская поэзия, возникшая в 20-е, 30-е и 40-е годы, в основном была сосредоточена на религиозных ценностях и написана в классическом стиле. Во время войны за независимость большая часть арабской поэзии в Алжире была написана свободным стихом. Эта поэзия была одновременно эмоциональной и воинственной. Поэзия после обретения независимости стала более новаторской по стилю и сосредоточилась на более широком спектре тем, во многом как и её прозаический аналог.

Романы 
Поскольку арабский язык не преподавался и не разрешался в школах до Алжирской войны, алжирская литература на арабском языке до 1962 года была скудной и в основном в формате коротких рассказов. Ахмед Реда Хоухоу написал в этот период несколько нашумевших рассказов, в том числе свою знаменитую сатиру «In the Company of the Wise Man’s Donkey». Фактически, до 1971 года большая часть Алжирской арабской литературы была написана в формате коротких рассказов.

Однако к 1980-м годам темы алжирской арабской литературы были во многом схожи с их французскими аналогами, обсуждавшими бюрократию, религиозную нетерпимость и Патриархат. Переходя к 1990-м годам, алжирская арабская литература сосредоточилась главным образом на терроризме и трагедии того, что называлось чёрным десятилетием.

Писатели 

 Абдельхамид Бенхедуга;
 Аврелий Августин
 Анри Аллег;
 Жан Эль Мухув Амруш;
 Ваттар ат-Тахир;
 Салима Гезали;
 Ассия Джебар;
 Мухаммед Диб;
 Мулуд Фераун;
 Ахлям Мустаганами;
 Эмманюэль Роблес;
 Буалем Сансаль;
 Малек Уари;
 Мустафа Хасиан;
 Элен Сиксу;
 Ясмина Хадра;
 Вацины Ларедж;
 Жан Амруч;
 Таос Амруче;
 Лейла Аушал;
 Мохаммед Аркун;
 Азуз Бегаг;
 Рабах Беламри;
 Мириам Бен;
 Мохаммед Бенчику;
 Латифа Бин Мансур;
 Салах Бенлабед;
 Малек Беннаби;
 Рашид Буджедра;
 Нина Бурауи;
 Альберт Камю;
 Камель Дауд;
 Тахар Джаут;
 Набиле Фарес;
 Фадхила Эль Фарук;
 Ахур Фенни;
 Феттума Туати;
 Фатима Галлер;
 Анна Греки;
 Файза Гене;
 Малек Хаддад;
 Ясмина Хадра;
 Айсса Хеллади;
 Джанет Лачмет;
 Мулуд Маммери;
 Рашид Мимуни;
 Малика Мокедем;
 Ахлам Мостеганеми;
 Пьер Рабхи;
 Жан Сенак;
 Набила Рамдани;
 Эммануэль Роблес;
 Бенджамин Стора;
 Лейла Себбар;
 Василила Тамзали;
 Катеб Ясин;
 Мохаммед Чауки Зин;
 Муфди Закария.

Примечания 

 
Алжир